Санитарно-транспортный бронеавтомобиль БА-22 (известный также как бронированный мото-медицинский пункт) — опытный советский санитарный и десантный бронеавтомобиль (бронетранспортёр) межвоенного периода. Серийно не выпускался, был построен единственный опытный экземпляр машины.

История создания 
В 1937—1938 годах заводом ДРО города Выкса по заказу санитарного управления РККА был разработан проект «бронированного мото-медицинского пункта для мехчастей РККА» (фактически — санитарного бронетранспортёра) на базе серийного трёхосного грузового автомобиля ГАЗ-ААА, получивший обозначение БА-22. Опытный образец бронетранспортёра был построен заводом в сентябре 1938 года. Вскоре был выполнен заводской пробег протяжённостью в 331 км, по результатам которого были выявлены недостатки машины, после устранения которых она была отправлена для на НИБТ полигон для дальнейших испытаний, проходивших с 15 мая по 23 июня 1939 года. Машина показала неудовлетворительные результаты испытаний и не была принята на вооружение, дальнейшие работы по ней были прекращены, а опытный образец был передан в научно-исследовательский санитарный институт РККА.

Описание конструкции 
Созданная на базе шасси грузового автомобиля ГАЗ-ААА машина имела капотную переднемоторную, заднеприводную автомобильную компоновку; моторно-трансмиссионное отделение размещалось в носовой части корпуса, отделение управления — в средней, а десантного отделения — в кормовой части. Экипаж состоял из двух человек (механика-водителя и командира), в десантном отделении могли размещаться 4 раненых на подвесных носилках, либо 10 человек десанта с полным снаряжением или 12 в летнем обмундировании (в случае размещения десанта носилки заменялись на две скамейки, устанавливавшиеся вдоль бортов). Погрузка и выгрузка десанта или раненых осуществлялась через двустворчатые двери крупного размера в кормовой части, экипажа — через боковые двери отделения управления.

Броневой корпус и рубка 
Броневой корпус — сварной, изготовлявшийся из катаных стальных броневых листов толщиной 6 мм, коробчатой формы с большим углом наклона лобовых бронелистов. Носовая часть бронекорпуса имела ступенчатую форму и состояла из верхнего листа, образовывавшего лоб отделения управления, среднего листа, установленного под близким к горизонтали углом и образовывавшего крышу моторно-трансмиссионного отделения, а также установленного под небольшим углом и образовывавшего лоб моторно-трансмиссионного отделения нижнего листа. Рубка отделения управления плавно переходила в десантное отделение.

Вооружение 
У машины отсутствовали как собственное вооружение, так и амбразуры для ведения стрельбы из личного оружия десантом.

Средства наблюдения и связи 
Наблюдение осуществлялось через смотровые люки со смотровыми щелями в лобовом и бортовых броневых листах отделения управления.

Средства связи, по разным данным, отсутствовали или состояли из стандартной радиостанции 71-ТК.

Двигатель и трансмиссия 
На опытной машине использовался карбюраторный 4-цилиндровый рядный жидкостного охлаждения двигатель ГАЗ-АА мощностью 40 л. с. Для серийных машин предполагалось использование двигателя М-1 мощностью 50 л. с., оснащённым карбюратором «Зенит» с экономайзером. Топливные баки ёмкостью 109 л обеспечивали запас хода по шоссе в 250 км, а по пересечённой местности — около 200 км.

Трансмиссия — механическая, включавшая в себя однодисковое сцепление, четырёхступенчатую механическую коробку переключения передач с демультипликатором, а также конические дифференциалы и червячные главные передачи промежуточного и заднего мостов.

Ходовая часть 

Ходовая часть — колёсная, с колёсной формулой . Колёса оснащались пуленепробиваемыми шинами ГК.

Подвеска машины — зависимая на полуэллиптических листовых рессорах с реактивными штангами. Передний мост подвешивался на поперечной рессоре, сблокированные промежуточный и задний ведущие мосты — на продольных рессорах.

Для повышения проходимости на ведущие колёса могли надеваться быстросъёмные гусеничные ленты типа «Оверолл», в походном положении хранившиеся на крыльях.

Электрооборудование 
Электропроводка машины выполнялась по однопроводной схеме, вторым проводом служил броневой корпус. Источниками электроэнергии были генератор ГМ-71 мощностью 100 Вт и аккумуляторная батарея 3 СТП-80 ёмкостью 80 А·ч, напряжение бортовой сети составляло 6 В. Потребители электроэнергии включали в себя освещение машины, наружный звуковой сигнал, радиостанцию и электрику моторной группы.

Оценка машины 
В результате испытаний на НИБТ полигоне военной комиссией было сделано следующее заключение по машине:
представленный на испытание опытный образец БА-22 не доработан и не может быть принят на снабжение РККА по следующим причинам:

1. Мала мощность двигателя.
2. Высота броневого корпуса не удовлетворяет требованиям маскировки.
3. Малы угол наклона и толщина брони.
4. Пулестойкость корпуса не пригодна — защищает только от простых пуль.
5. Люки и двери корпуса не герметичны.
6. Внутреннее оборудование корпуса не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям в отношении чистоты и удобств.

Интересные факты 
Машина фактически является первым советским колёсным бронетранспортёром.

Галерея

Примечания

Сноски

Источники

Литература

Ссылки 
 

Бронетранспортёры по алфавиту
Бронетранспортёры СССР
Бронированные медицинские машины
Бронеавтомобили по алфавиту
Бронеавтомобили СССР
Средние бронеавтомобили
Санитарный транспорт